Die Saison 2018/19 war die 29. Spielzeit der Verbandsliga Sachsen-Anhalt und die elfte als sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Sie begann am 10. August 2018 mit dem Spiel zwischen dem SV 1890 Westerhausen und dem SV Kelbra (1:1) und endete am 8. Juni 2019. Vom 10. Dezember 2018 bis zum 16. Februar 2019 wurde die Saison durch eine Winterpause unterbrochen.

Teilnehmer 

In der Saison 2018/19 spielten folgende 16 Mannschaften in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt:

A. = Absteiger

N. = Aufsteiger

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Verbandsliga SachsenAnhalt 2018 19
2018